Le tournoi de tennis de Manchester est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1961 se dispute du 5 au .

Sandra Reynolds remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandra Reynolds et Renee Schuurman.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Manchester

Navigation 

dames 1961
Manchester
Sport en Angleterre en 1961
Sport en juin 1961